

Toponymes

Salvage, ville de Terre-Neuve-et-Labrador

Films 
 Salvage est un film britannique réalisé par E.R. Bashame en 1919.
 Salvage est un film américain réalisé par Henry King en 1921.
 Salvage est un téléfilm américain réalisé par Lee Philips en 1979.
 Salvage est le titre original du film américain Gruesome, réalisé par Jeff Crook et Josh Crook en 2006.
 Salvage est un film d'horreur britannique réalisé par Lawrence Gough en 2009

Patronyme 
 Jean-Félix Salvage (1762-1843), homme politique français

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme